Hummler ist der Familienname folgender Personen:

 Alfred Hummler (1915–2010), Schweizer Politiker (FDP)
 Anton Hummler (1908–1944), Widerstandskämpfer gegen den Nationalsozialismus
 Fritz Hummler (1901–1980), Delegierter des Bundesrats und Präsident der Schweizerischen Zentrale für Handelsförderung
 Konrad Hummler (* 1953), Schweizer Unternehmer und Publizist

Siehe auch:
 Hümmler